Das Mannschaftsmehrkampffinale des Gerätturnens der Frauen bei den Olympischen Spielen 2012 in London wurde am 31. Juli 2012 im The O₂ ausgetragen. Insgesamt traten 40 Turnerinnen an.

Im Qualifikationswettbewerb am 28. Juli 2012 hatten sich acht Mannschaften für das Finale qualifiziert. Pro Mannschaft wurden fünf Turnerinnen eingesetzt. An jedem Gerät wurden pro Mannschaft drei Turnerinnen nominiert. Es wurden also pro Mannschaft 12 Wertungen (drei pro Gerät) zusammenaddiert.

Endergebnis

Bildergalerie

Weblinks 
 Mannschaftsmehrkampf Frauen

Mannschaft
Frauenturnwettkampf